Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой 1962/1963 — 27-й сезон чехословацкой хоккейной лиги. Победителем в 4-й раз подряд стал клуб ЗКЛ Брно, опередивший серебряного призёра Спартак Соколово на 13 очков.

Формат 
Формула турнира не изменилась. 12 команд на 1-м этапе играли в 2 круга, по итогам которого шло разделение на 2 группы (с 1 по 6 места и с 7 по 12 места). В группах проводились 2-круговые турниры с учётом очков, набранных на 1-м этапе. Чемпионат в 8-й раз в своей истории выиграл клуб ЗКЛ из Брно, серебряные медали завоевал Спартак Соколово, бронзовым призёром стал братиславский Слован. Перед началом сезона сильнейший клуб страны Руда гвезда был переименован в ЗКЛ.

Турнирные таблицы

1-й этап

За 1-6 места

За 7-12 места

Лучшие бомбардиры 

Шайбы

1. Ярослав Вольф (Кладно) — 28 шайб

2. Иржи Долана (Тесла) — 27

3. Вацлав Пантучек, Ярослав Иржик (оба — ЗКЛ), Ярослав Вальтер (Литвинов) и Йозеф Голонка (Слован) — по 23

Гол+пас

1. Иржи Долана (Тесла) — 43 очка (27 шайб + 16 передач)

Состав чемпиона 
Вратари

Владимир Надрхал — 27 игр/2.22 гола за игру, Карел Шевчик — 6/1.83

Защитники

Рудольф Поч — 32 игры/28 очков (19 шайб + 9 передач), Яромир Майкснер — 31/13 (5+8), Ладислав Олейник — 32/12 (1+11), Франтишек Машлань — 31/7 (1+6), Ян Соукуп — 7/6 (3+3)

Нападающие

Франтишек Ванек — 31/36 (15+21), Вацлав Пантучек — 25/35 (23+12), Ярослав Иржик — 28/33 (23+10), Карел Скопал — 26/30 (17+13), Бронислав Данда — 31/30 (10+20), Властимил Бубник — 20/29 (16+13), Йозеф Черны — 23/28 (18+10), Зденек Кепак — 30/28 (8+20), Франтишек Шевчик — 27/24 (11+13), Рудольф Шойер — 23/15 (8+7), Иво Винклер — 14/12 (8+4), Владимир Шубрт — 3

Тренер — Владимир Боузек

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1962/63 в разделе истории чешского хоккея

Чемпионат Чехословакии по хоккею с шайбой
Спорт в Чехословакии в 1962 году‎
Спорт в Чехословакии в 1963 году
1962 год в хоккее
1963 год в хоккее